Хардвик има више значења:
 Хардвик (Џорџија)
 Хардвик (Вермонт)
 Хардвик (Калифорнија)
 Хардвик (Минесота)